Це́зарь Анто́нович Кюи́ (имя при рождении Цезарий-Вениамин Кюи; , Вильна — 26 марта 1918, Петроград) — русский композитор и музыкальный критик, член «Могучей кучки» и Беляевского кружка, заслуженный профессор фортификации, инженер-генерал (1906).

Творческое наследие композитора довольно обширно: 14 опер, в их числе «Сын мандарина» (1859), «Вильям Ратклифф» (по Генриху Гейне, 1869), «Анджело» (на сюжет драмы Виктора Гюго, 1875), «Сарацин» (по сюжету Александра Дюма-отца, 1898), «Капитанская дочка» (по А. С. Пушкину, 1909), 4 детские оперы; произведения для оркестра, камерных инструментальных ансамблей, фортепиано, скрипки, виолончели; хоры, вокальные ансамбли, романсы (более 250), отличающиеся лирической выразительностью, изяществом, тонкостью вокальной декламации. Среди них популярны «Сожжённое письмо», «Царскосельская статуя» (слова А. С. Пушкина), «Эоловы арфы» (слова А. Н. Майкова) и др.

Биография 
Родился 6 января 1835 года в городе Вильне (современный Вильнюс). Его отец, Антон Леонардович Кюи, выходец из Франции, служил в наполеоновской армии. Раненный в 1812 году под Смоленском во время Отечественной войны 1812 года, обмороженный, он не вернулся с остатками разбитых войск Наполеона во Францию, а остался навсегда в России. В Вильне Антон Кюи, женившийся на Юлии Гуцевич. , преподавал французский язык в местной гимназии. С отцом Цезарь Кюи общался на французском, с другими членами семьи на литовском либо на польском, а с братьями-гимназистами с 5 лет общался на русском. Старший брат Цезаря, Александр (1824—1909), стал впоследствии известным архитектором.

В возрасте 5 лет Кюи уже воспроизводил на фортепиано мелодию слышанного им военного марша. В десять лет сестра начала его учить фортепианной игре; затем учителями его были Герман и скрипач Дио. Учась в виленской гимназии, Кюи, под влиянием мазурок Шопена, оставшегося навсегда любимым его композитором, сочинил мазурку на смерть одного учителя. Живший тогда в Вильне Монюшко предложил давать талантливому юноше бесплатно уроки гармонии, продолжавшиеся всего семь месяцев.

В 1851 году Кюи поступил в Главное инженерное училище и через четыре года был произведён в прапорщики. В 1857 году окончил Николаевскую инженерную академию с производством в поручики. Был оставлен при академии репетитором топографии, а потом преподавателем фортификации; в 1875 году получил чин полковника. В связи с началом русско-турецкой войны Кюи, по просьбе его бывшего ученика Скобелева, в 1877 году был командирован на театр военных действий, где производил обзор фортификационных работ, участвовал в укреплении русских позиций под Константинополем. В 1878 году, по результатам блестяще написанной работы о русских и турецких укреплениях, был назначен адъюнкт-профессором, занимая кафедру по своей специальности одновременно в трёх военных академиях: Генерального штаба, Николаевской инженерной и Михайловской артиллерийской. В 1880 году стал профессором, а в 1891 году — заслуженным профессором фортификации Николаевской инженерной академии, был произведён в генерал-майоры.

Кюи первым среди русских инженеров предложил применение бронебашенных установок в сухопутных крепостях. Он приобрёл большую и почётную известность как профессор фортификации и как автор выдающихся трудов по этому предмету. Был приглашён для чтения лекций по фортификации наследнику престола, будущему императору Николаю II, а также нескольким великим князьям. В 1906 году Ц. А. Кюи был произведен в чин инженер-генерала.

Ученики профессора Кюи 
 Цесаревич Николай, будущий император Николай II
 Великие князья: Сергей Александрович, Александр Александрович, Николай, Михаил, Георгий и Сергей Михайловичи, Пётр Николаевич
 герцоги Г. Г. Макленбург-Стрелицкий и М. М. Макленбург-Стрелицкий
 Принц Сиама Чакрабон и его адъютант Найпум
 Яблочков П. Н, русский электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель

Самые ранние романсы Кюи написаны около 1850 года («6 Польских песен», изданы в Москве в 1901 г.), но всерьёз заниматься сочинением музыки начал лишь после окончания академии. На тексты Крылова написаны романсы: «Тайна» и «Спи, мой друг», на слова Кольцова — дуэт «Так и рвётся душа». Громадное значение в развитии таланта Кюи имела дружба с Балакиревым (1857), являвшимся в первом периоде творчества Кюи его советчиком, критиком, учителем и отчасти сотрудником (главным образом, по части оркестровки, оставшейся навсегда наиболее уязвимой стороной фактуры Кюи), и близкое знакомство с его кружком: Мусоргским (1857), Римским-Корсаковым (1861) и Бородиным (1864), а также с Даргомыжским (1857), оказавшим большое влияние на выработку вокального стиля Кюи.

19 октября 1858 года Кюи женился на Мальвине Рафаиловне Бамберг (1836—1899), ученице Даргомыжского. Ей посвящено оркестровое скерцо F-dur, с главной темой, В, А, В, Е, G (буквы её фамилии) и упорным проведением нот С, С (Cesar Cui) — идея, явно навеянная Шуманом, имевшим вообще большое влияние на Кюи. Исполнение этого скерцо в Петербурге в симфоническом концерте Императорского Русского Музыкального Общества (14 декабря 1859 года) было публичным дебютом Кюи как композитора. К тому же времени относятся два фортепианных скерцо C-dur и gis-moll и первый опыт в оперной форме: два акта оперы «Кавказский пленник» (1857—1858), позже переделанную в трёхактную и поставленную в 1883 году на сцене Мариинского театра в Петербурге и Москве. Тогда же написана одноактная комическая опера в лёгком жанре «Сын Мандарина» (1859), поставленная на домашнем спектакле у Кюи при участии самого автора, его жены и Мусоргского, а публично — в Клубе художников в Петербурге (1878).

Цезарь Кюи участвовал в Беляевском кружке. В 1896—1904 годах Кюи — председатель Дирекции Санкт-петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества, а в 1904 г. — его почётный член.

Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище. В 1936 г. его прах перезахоронен в Некрополе мастеров искусств.

В Харькове именем Цезаря Кюи названа улица.

Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде 
 1867—1868 — доходный дом Синебрюховой — Гагаринская набережная (ныне — набережная Кутузова), 16, кв. 11
 1891 — 26.03.1918 года — доходный дом Степанова — набережная реки Фонтанки, 38.

Музыка 

Реформаторские начинания в области драматической музыки, отчасти под влиянием Даргомыжского, в противовес условностям и банальностям итальянской оперы выразились в опере «Вильям Ратклиф» (на сюжет Гейне), начатой (в 1861 г.) ещё ранее «Каменного гостя». Единение музыки и текста, тщательная разработка вокальных партий, применение в них не столько кантилены (всё же являющейся там, где требует текст), сколько мелодического, певучего речитатива, трактовка хора как выразителя жизни масс, симфоничность оркестрового сопровождения — все эти особенности, в связи с достоинствами музыки, красивой, изящной и оригинальной (особенно в гармонии) сделали «Ратклифа» новым этапом в развитии русской оперы, хотя музыка «Ратклифа» и не имеет национального отпечатка. Слабейшей стороной партитуры «Ратклифа» была оркестровка. Значение «Ратклифа», поставленного в Мариинском театре (1869), не было оценено публикой, может быть, и ввиду неряшливого исполнения, против которого протестовал сам автор (письмом в редакцию «Санкт-Петербургских Ведомостей»), прося публику не посещать представлений его оперы (о «Ратклифе» см. статью Римского-Корсакова в «Санкт-Петербургских Ведомостях» 14 февраля 1869 г. и в посмертном издании его статей). «Ратклиф» вновь появился в репертуаре лишь спустя 30 (29) лет (на частной сцене в Москве). Подобная же участь постигла «Анджело» (1871—1875, на сюжет В. Гюго), где те же оперные принципы получили своё полное завершение. Поставленная в Мариинском театре (1876), опера в репертуаре не удержалась и была возобновлена лишь на несколько представлений на той же сцене в 1910 г., в ознаменование 50-летия композиторской деятельности автора. Больший успех «Анджело» имел в Москве (Большой театр, 1901). К тому же времени (1872) относится и «Млада» (1 акт; см. Бородин). Рядом с «Анджело» по художественной законченности и значительности музыки можно поставить оперу «Flibustier» (русский перевод — «У моря»), написанную (1888—1889) на текст Жана Ришпена и шедшую, без особого успеха, только в Париже, на сцене Opera Comique (1894). В музыке её французский текст трактован с той же правдивой выразительностью, как русский — в русских операх Кюи. В остальных произведениях драматической музыки: «Сарацин» (на сюжет «Карл VII у своих вассалов» А. Дюма, соч. 1896—1898; Мариинский театр, 1899); «Пир во время чумы» (соч. 1900; исполнена в Санкт-Петербурге и Москве); «M-lle Фифи» (соч. 1900, на сюжет Мопассана; исполнена в Москве и Петрограде); «Матео Фальконе» (соч. 1901, по Мериме и Жуковскому, исполнена в Москве) и «Капитанская дочка» (соч. 1907—1909, Мариинский театр, 1911; в Москве, 1913) Кюи, не изменяя резко своим прежним оперным принципам, отдаёт (отчасти в зависимости от текста) явное предпочтение кантилене.

В отдельную рубрику следует выделить музыкальные произведения для детей. Композитор создал ряд разнообразных и разнохарактерных произведений для детей, в которых проявил много простоты, нежности, грации и остроумия:

 оперы: «Снежный богатырь» (1905); «Красная Шапочка» (1911); «Кот в сапогах» (1912); «Иванушка-дурачок» (1913)
 Сборник вокальных миниатюр «Тринадцать музыкальных картинок» (опубликован в 1878)
 «17 детских песен», op.73 (1906)
 «Ещё 17 детских песен», op.78 (1910)
 «Последние 17 детских песен», op. 97 (1915)
 7 маленьких хоров (хориков) на стихи Ивана Белоусова, op. 77 (1908).

После опер наибольшее художественное значение имеют романсы Кюи (около 400), в которых он отказался от куплетной формы и от повторений текста, находящего всегда правдивое выражение как в вокальной партии, замечательной по красоте мелодии и по мастерской декламации, так и в сопровождении, отличающемся богатой гармонией и прекрасной фортепианной звучностью. Выбор текстов для романсов сделан с большим вкусом. Большей частью они чисто лирические — область, самая близкая таланту Кюи; он достигает в ней не столько силы страстности, сколько теплоты и искренности чувства, не столько широты размаха, сколько изящества и тщательной отделки деталей. Иногда в нескольких тактах на коротенький текст Кюи даёт целую психологическую картинку. Среди романсов Кюи есть и повествовательные, и описательные, и юмористические. В позднейший период творчества Кюи стремится выпускать в свет романсы в виде сборников на стихотворения одного и того же поэта (Ришпена, Пушкина, Некрасова, графа А. К. Толстого).

К вокально-хоровой музыке относится около 70 хоров и 2 кантаты: 1) «В честь 300-летия Дома Романовых» (1913) и 2) «Твой стих» (1914, слова И. Гриневской), в память М. Ю. Лермонтова. В инструментальной музыке — для оркестра, струнного квартета и для отдельных инструментов — Кюи не так типичен, но и в этой области им написаны: 4 сюиты (одна из них — 4 — посвящена M-me Mercy d’Argenteau, большому другу Кюи, для распространения сочинений которого во Франции и Бельгии она сделала очень много), 2 скерцо, тарантелла (есть блестящая фортепьянная транскрипция Ф. Листа), «Marche solennelle» и вальс (ор. 65). Затем идут 3 струнных квартета, много пьес для фортепиано, для скрипки и для виолончели. Всего композитором издано (до 1915 г.) 96 опусов; в это число не входят оперы и другие сочинения (свыше 10): например конец 1-й сцены в «Каменном Госте» Даргомыжского (дописанный согласно предсмертной воле последнего).

Талант Кюи — более лирический, чем драматический, хотя нередко он достигает в своих операх значительной силы трагизма; особенно ему удаются женские характеры. Мощь, грандиозность чужды его музыке. Всё грубое, безвкусное или банальное ему ненавистно. Он тщательно отделывает свои сочинения и скорее склонен к миниатюре, чем к широким построениям, к вариационной форме, чем к сонатной. Он неисчерпаемый мелодист, изобретательный до изысканности гармонист; менее разнообразен в ритмике, имеет редкое обращение к контрапунктическим комбинациям и не вполне свободно владеет современными оркестровыми средствами. Его музыка, нося черты французского изящества и ясности стиля, славянской задушевности, полёта мысли и глубины чувства, лишена, за немногими исключениями, специально русского характера.

Музыкальный критик 

Начавшаяся в 1864 году («Санкт-Петербургские Ведомости») и продолжавшаяся до 1900 года («Новости») музыкально-критическая деятельность Кюи имела большое значение в истории музыкального развития России. Боевой, прогрессивный характер (особенно в более раннем периоде), пламенная пропаганда Глинки и «новой русской музыкальной школы», литературный блеск, остроумие создали ему, как критику, огромное влияние. Он пропагандировал русскую музыку и за границей, сотрудничая во французской прессе и издав свои статьи из «Revue et gazette musicale» (1878—1880) отдельной книжкой «La musique en Russie» (П., 1880). К крайним увлечениям Кюи относится его умаление классиков (Моцарта, Мендельсона) и отрицательное отношение к Рихарду Вагнеру. Отдельно изданы им: «Кольцо Нибелунгов» (1889); «История фортепианной литературы» курс А. Рубинштейна (1889); «Русский романс» (СПб., 1896).

С 1864 года выступал как музыкальный критик, отстаивая принципы реализма и народности в музыке, пропагандируя творчество М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского и молодых представителей «Новой русской школы», а также новаторские течения зарубежной музыки. В роли критика он часто публиковал разгромные статьи на творчество Чайковского. Опера Кюи (Мариинский театр, Санкт-Петербург) отразила эстетические установки «Могучей кучки». Вместе с тем Кюи как критику присущи романтическая условность, ходульность образов, свойственные его творчеству и в дальнейшем. Систематическая музыкально-критическая деятельность Кюи продолжалась до начала 1900-х гг.

Труды по фортификации 

Кюи — автор капитальных научных трудов по фортификации, создал курс фортификации, который читал в Николаевской инженерной, Михайловской артиллерийской академиях и в Академии Генерального штаба. Первым среди русских военных инженеров предложил применение бронебашенных установок в сухопутных крепостях.

Сочинения Кюи по военно-инженерному делу: «Краткий учебник полевой фортификации» (7 изданий); «Путевые заметки инженерного офицера на театре войны в европейской Турции» («Инженерный Журнал»); «Атака и оборона современных крепостей» («Военный Сборник», 1881); «Бельгия, Антверпен и Бриальмон» (1882); «Опыт рационального определения величины гарнизона крепости» («Инженерный Журнал»); «Роль долговременной фортификации при обороне государств» («Курс Ник. Инженерной Академии»); «Краткий исторический очерк долговременной фортификации» (1889); «Учебник фортификации для пехотных юнкерских училищ» (1892); «Несколько слов по поводу современного фортификационного брожения» (1892). — См. В. Стасов «Биографический очерк» («Артист», 1894, № 34); С. Кругликов «Вильям Ратклиф» (там же); Н. Финдейзен «Библиографический указатель музыкальных произведений и критический статей Кюи» (1894); «С. Cui. Esquisse critique par la C-tesse de Mercy Argenteau» (II, 1888; единственное по обстоятельности сочинение о Кюи); П. Веймарн «Цезарь Кюи как романсист» (СПб., 1896); Коптяев «Фортепианные произведения Кюи» (СПб., 1895).

Награды 
Российские:

 Орден Святого Станислава 3 ст. (1863)
 Орден Святой Анны 3 ст. (1870)
 Орден Святого Станислава 2 ст. (1873)
 Орден Святой Анны 2 ст. (1878)
 Орден Святого Владимира 4 ст. (1881)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1883)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1886)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1891)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1901)
 Орден Белого Орла (ВП 6.12.1911)
 Орден Святого Александра Невского (ВП 6.12.1916)

Иностранные:
 Командорский крест Ордена Почетного Легиона (1896)

Музыкальные произведения

Оперы 

 Кавказский пленник (по А. Пушкину) (1858; 1882, 1885)
 Сын мандарина (одноактная) (1859). Впервые представлена в петербургском Клубе художников 7 декабря 1878 года под управлением В. Главача. Вновь была поставлена: на сцене частной оперы (1900), в Новом театре (11 ноября 1901 года) и на сцене Большого театра (Москва, 7 ноября 1902 года).
 Млада (1-й акт; остальное сочинили Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин и Минкус; 1872)
 Вильям Ратклиф (в трёх действиях, либретто В. Крылова по одноимённой драматической балладе Генриха Гейне в переводе А. Н. Плещеева) (1868)
 Анджело (по драме «Анджело, тиран Падуанский» Виктора Гюго) (1875)
 Le Flibustier = Флибустьер (У моря) (французское либретто по драме Ж. Ришпена) (1889)
 Сарацин (по драме А. Дюма-отца) (1898)
 Пир во время чумы (по А. Пушкину; одноактная) (1900)
 Мадемуазель Фифи (по новелле Г. Мопассана в сценич. обработке О. Метенье; одноактная) (1903)
 Снежный богатырь (детская опера; 1905)
 Матео Фальконе (по новелле П. Мериме в переводе В. Жуковского) (1907)
 Капитанская дочка (по А. Пушкину) (1909)
 Красная шапочка (детская опера по Ш. Перро) (1911)
 Кот в сапогах (детская опера по Ш. Перро) (1913)
 Иванушка-дурачок (детская опера; 1913)

Кюи закончил две оперы других композиторов:
 Каменный гость (А. Даргомыжского) (1872)
 Сорочинская ярмарка (М. Мусоргского) (1916)

Романсы 
 Ave Maria: для одного голоса (соч. 34, № 81)
 Вечерняя заря: для низкого голоса (соч. 15, № 36)
 Меня холодным люди называют (соч. 11 №, 19; на слова Адама Мицкевича)
 Истомленная горем = Il dolor e l’affano! (соч. 5 No. 5; на слова Майкова)

Литературные произведения Кюи

По музыке

Сборники 
 Избранные статьи / Ц. А. Кюи; сост., авт. вступительной ст. и примеч. И. Л. Гусин; Гос. научно-исследовательский ин-т театра и музыки. — Ленинград: Гос. музыкальное изд-во, 1952. — LXVII, [1], 690, [1] с., [1] л. портр.: нот., портр.
 Избранные статьи об исполнителях / [Сост., ред., вступ. статья, с. 3—18, и примеч. И. Л. Гусина]. — Москва: Музгиз, 1957. — 276 с., 10 л. портр. — (Русская классическая музыкальная критика)
 Музыкально-критическiя статьи. Т. 1: С портр. автора / Ц. А. Кюи Предисл. А. Н. Римского-Корсакова. — Петроград: ред. журн. «Музыкальный современник», 1918. — VIII, 363 с.

Монографии 
 История литературы фортепианной музыки / Курс А. Г. Рубинштейна. 1888—89; Сост. Ц. Кюи. — Санкт-Петербург: типо-лит. Р. Голике, 1889. — 79 с.: портр. (Статьи впервые напечатаны в 1889 г. в «Неделе» под загл.: «Сеансы А. Г. Рубинштейна. Курс истории литературы фортепианной музыки»; в «L’Art, revue bimensuelle illustree» под загл.: «Cours de litterature musicale des oeuvres pour le piano au Conservatoire de Saint Petersbourg.»)
 Кольцо Нибелунгов / трилогия Рихарда Вагнера; музыкально-критический очерк Ц. А. Кюи. — Издание редакции музыкального журнала «Баян». — Товарищество паровой скоропечати Явлонский и Перотт, 1889. (Статьи впервые напечатались в 1876 г. в СПб ведомостях под загл. Байрейтское музыкальное торжество.)
 La musique en Russie. Paris: G. Fischbacher, 1880; rpt. Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1974. (Статьи впервые напечатаны в 1880 г. в «Revue et Gazette Musicale de Paris.»)
 Русский романс: Очерк его развития. — Санкт-Петербург: Н. Ф. Финдейзен, 1896. — [6], 209, [3] с., 1 л. портр. (Впервые: «Артист». 1845. № 45, январь, с. 7—13, № 46, февраль, с. 5—16. Продолжение: «Неделя». 1845. № 25—31 под названием: «Очерк развития русского романса [лекция, прочитанная Ц. А. Кюи 23 февраля 1895 г. в С.-Петербургском Обществе музыкальных собраний]» // Русская музыкальная газета. 1895, № 4—6, стлб. 252—263, 362—368)

Разные 
 «A Historical Sketch of Music in Russia» («Исторический очерк музыки в России» [на английском языке]) The Century Library of Music. Ed. by Ignace Jan Paderewski. Vol. 7. New York: The Century Co., 1901, pp. 197—219.

По фортификации 
 Атака и оборона современных крепостей: (Разраб. этого вопр. в Пруссии) — Санкт-Петербург: тип. Деп. уделов, 1881. — [2], 36 с., 3 л. черт. (Из «Военного сборника» за 1881, No 7)
 Бельгия, Антверпен и Бриальмон. Спб: Тип. Деп. уделов, 1882. (Из «Инженерного журнала», 1881, No. 11)
 Записки полевой фортификации: Курс млад. класса Николаев. инж. и Михайлов. арт. уч-ща / Сост. Ц. Кюи. — Санкт-Петербург: тип. А. М. Котомина, 1873. — [2], 37 с., 9 л. черт.
 История крепостей Европы и России / Цезарь Кюи. — Москва: Абрис, 2019. — 255 с.: ил., цв. ил., карты, портр. — ISBN 978-5-00111-479-6
 Краткий учебник полевой фортификации: с 19 лист. чертежей — Санкт-Петербург: Изд. н.св, 1881. — 161 с.
 Краткий исторический очерк долговременной фортификации: с атл. из 40 л. черт. / сост. Цезарь Кюи. - 3-е изд., доп. — Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1897. — [6], II, 160, [4], 84 с.
 Чертежи к Краткому историческому очерку долговременной фортификации / Ц. Кюи. — Санкт-Петербург: Тип. Э. Арнгольда, 1897. — [40] л. черт.; 35х26 см.
 Несколько слов по поводу современного фортификационного брожения / Ц. Кюи. — Санкт-Петербург: тип. и лит. В. А. Тиханова, 1892. — [2], 41 с., 1 л. черт.
 Опыт рационального определения величины гарнизонов крепостей. — Санкт-Петербург: типо-лит. А. Е. Ландау, 1899. — 18 с. (3-я премия «Инженерного журнала»)
 Полевая фортификация: Курс Николаев.-инж., Михайлов.-арт. и Николаев.-кавалер. уч-щ / Сост. Ц. Кюи. — 2-е изд., просм. и доп. — Санкт-Петербург: тип.-лит. Арнгольда, 1877. — 45 с., 10 л. черт.
 Путевые заметки инженерного офицера на театре военных действий в Европейской Турции / [Соч.] Ц. Кюи. — Санкт-Петербург: тип. Деп. уделов, 1878. — [2], 42 с., 8 л. ил. (Из «Инженерного журнала», 1878, No 8, 9.)
 Рост крепостей и изменение их формы в зависимости от увеличения численности армий. Спб: 1901. (Общество ревнителей военных знаний, No 37, 24 янв. 1901 г.)
 Учебник фортификации для пехотных юнкерских училищ / Сост. заслуж. проф. Николаев. инж. акад. инж. ген.-м. Ц. Кюи. — Казань: Казан. пехот. юнкер. уч-ще, 1892. — IV, 192, II с.

Письма 
 Избранные письма / Сост., авт. вступ. статьи и примеч. И. Л. Гусин. — Ленинград: Музгиз, 1955. — 754 с., 1 л. портр.: ил., нот. ил.
 Анри Муселак. Французское происхождение русского композитора Цезаря Антоновича Кюи. Советская Музыка. 1979. № 10

В кинематографе 
 1950 — «Мусоргский» (актёр Бруно Фрейндлих)
 2007 — «Ветка сирени» (актёр Лев Елисеев)

Примечания

Литература 
 
 Список генералам по старшинству на 15 апреля 1914. — СПб, 1914.
 Амари. Пятеро и другие / Мих. Цетлин. — 2. изд. — Нью-Йорк: Цетлин, 1953. — 398 с.
 В. В. Стасов. Цезарь Антонович Кюи. Биографический очерк. 1894.
 Бернандт Г. Б. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР (1736—1959): словарь — Москва: Советский композитор, 1962. — 554 с.
 Mercy-Argenteau, (La Comtesse de), César Cui: esquisse critique. Paris: Fischbacher, 1888.
 Edward Wrocki. Cezary Cui. Życie i działalność. 1835—1918. Warszawa, 1925. Nakład Rytmu.
 Назаров А. Ф. Цезарь Антонович Кюи. Moskva: Muzyka, 1989.
 Neef, Sigrid. Handbuch der russischen und sowjetischen Oper. 1. Aufl. Kassel: Bärenreiter, 1989, c1985.
 Neef, Sigrid. Die Russischen Fünf: Balakirew, Borodin, Cui, Mussorgski, Rimski-Korsakow. Berlin: E. Kuhn, 1992.
 Neff, Lyle Kevin. Story, style, and structure in the operas of César Cui. Ph.D. dissertation, Indiana University, United States — Indiana. Retrieved June 20, 2010, from Dissertations & Theses: A&I. (Publication No. AAT 3054368) (Abstract)
 Norris, Geoffrey and Neff, Lyle. "Cui, César [Kyui, Tsezar' Antonovich], " Grove Music Online. Ed. L. Macy. (Accessed 26 November 2005), <http://www.grovemusic.com> (Subscription required)
 Стасов В. В. «Цезарь Антонович Кюи: биографический очерк» // Артист, 1894. № 34. — с. 147—160.
 Стасов В. В. «Цезарь Антонович Кюи: биографический очерк» / Избранные сочинения: живопись, скульптура, музыка: В трех томах. Т. 3. Москва: Искусство, 1952, с. 387—408.
 Taruskin R. «Little Star». An Etude in the Folk style // In Memorian. 1881—1981. Ann Arbor., Michigan, 1982.

Ссылки 

 Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке у Российской национальной библиотеки.
 
 

 

Инженер-генералы (Российская империя)
Выпускники Николаевского инженерного училища
Выпускники Николаевской инженерной академии
Профессора Николаевской военной академии
Заслуженные профессора Николаевской инженерной академии
Преподаватели Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Музыкальные критики Российской империи
Оперные композиторы России
Авторы романсов
Россия
Перезахороненные со Смоленского лютеранского кладбища